Giuseppe Flangini – pittore italiano
 Lodovico Flangini – ammiraglio italiano
 Ludovico Flangini – cardinale, patriarca cattolico e filologo italiano